Chanathip Songkrasin (født 5. oktober 1993) er en thailandsk fodboldspiller.

Thailands fodboldlandshold

|-
|2012||2||0
|-
|2013||3||2
|-
|2014||7||2
|-
|2015||5||0
|-
|2016||16||1
|-
|2017||||
|-
!Total||33||5
|}

Eksterne henvisninger

Fodboldspillere fra Thailand